Fabienne Brenner (* 22. Mai 1997) ist eine ehemalige Schweizer Unihockeyspielerin. Sie stand beim Nationalliga-A-Vertreter UHV Skorpion Emmental unter Vertrag.

Karriere

Verein 
Brenner begann ihre Karriere beim UHC Grünenmatt, wechselte später in den Nachwuchs des UHV Skorpion Emmental. Auf die Saison 2016/17 hin wurde sie in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen. Sie bildete zusammen mit Janina Limacher das Goalie-Duo. 2019 beendete Brenner ihre Karriere.

Nationalmannschaft 
Brenner wurde 2015 vom damaligen U19-Nationaltrainer Sascha Brendler für die Euro Floorball Tour aufgeboten. Sie kam in drei Partien zum Einsatz. Dabei hielt sie 19 Schüsse fest und musste fünf Mal hinter sich greiffen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Unihockeyspieler (UHV Skorpion Emmental)
Schweizer
Geboren 1997
Frau